Estancelin est un patronyme porté notamment par :

 Louis Estancelin (1777-1858), homme politique français ;
 Louis Charles Estancelin (1823-1906), homme politique français.

Patronyme normand